Anne Raulin, ethnologue
 François Raulin (né en 1956), pianiste et compositeur de jazz français
 Jacques Raulin (1795-1880), homme politique français 
 Jean Raulin (1443-1514), prédicateur français
 Jean-Baptiste Raulin (1759-1835), homme politique français
 Joseph Raulin (1708-1784), médecin-accoucheur français
 Jules Raulin (1836-1896), chimiste et biologiste français
 Michel Raulin (né en 1952), footballeur français
 Victor Raulin (1815-1905), géologue français

Homonymie de patronyme